Sandy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Township (Minnesota)
 Sandy Township (Stark County, Ohio)
 Sandy Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Sandy Township (Pennsylvania)